La stagione 2008 del Campionato mondiale FIA di GP2 Series è, nella storia della categoria, la 4ª ad assegnare il Campionato Piloti e la 4ª ad assegnare il Campionato Costruttori. È iniziata il 26 aprile a Barcellona ed è terminata il 14 settembre a Monza, dopo 20 gare. Il titolo piloti è andato all'italiano Giorgio Pantano, quello per i team alla spagnola Barwa International Campos Team.

La pre-stagione

Calendario
Il calendario della stagione prevede 10 weekend di gare, quale supporto a gare della stagione della Formula 1 2008; per la prima volta si tengono due gare anche a Monaco.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Gare

Classifica piloti

Classifica scuderie

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2008
 04